A 2004-es ETCC olasz nagydíj volt a 2004-es túraautó-Európa-bajnokság első futama. A versenyt az Autodromo Nazionale Monza versenypályán rendezték meg az olaszországi Monzában, 2004. március 28-án.

Időmérő

Első futam

Második futam 

Olasz